Cet article recense différents sujets portant le nom de Rivière Bleue, ou des traductions littérales de cette expression dans les autres langues :
  en anglais ;
  en espagnol.

Hydronymes

Argentine 
 Río Azul : alimente le lac Puelo.

Canada 
Blue River: affluent de la Thompson en Colombie-Britannique.
Blue River: affluent de la Dease en Colombie-Britannique.
Rivière Bleue, un cours d'eau de la MRC de Témiscouata, au Bas-Saint-Laurent, au Québec.
Petite rivière Bleue est un affluent de la rivière Bleue (rivière Saint-François), coulant dans la partie Sud de la péninsule gaspésienne, dans Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Elzéar-de-Témiscouata et Pohénégamook, dans la MRC de Témiscouata, au Québec, au Canada.
Rivière Bleue Sud-Ouest (Petite rivière Bleue), un affluent de la Petite rivière Bleue, coulant dans Saint-Honoré-de-Témiscouata, Pohénégamook et Saint-Elzéar-de-Témiscouata, dans la MRC de Témiscouata, au Québec.

Chine 
 Le fleuve Bleu est un nom alternatif pour désigner le Yangzi Jiang.

États-Unis 
 Blue River : affluent de la San Francisco ;
 Blue River : affluent du Colorado ;
 Blue River : affluent de l'Ohio ;
 Blue River : affluent du Missouri ;
 Blue River : affluent de la Rouge du Sud ;
 Blue River : affluent du McKenzie ;
 Blue River : affluent du Wisconsin ;

 Big Blue : affluent de la Kansas ;
 Big Blue River : affluent de la Driftwood ;

 Little Blue River : affluent de l'Ohio ;
 Little Blue River, affluent de la Wabash ;
 Little Blue River : affluent de la Big Blue ;
 Little Blue River : affluent du Missouri ;
 Little Blue River

Nouvelle- Calédonie 
 Rivière Bleue (Parc Régional de la), en Province Sud, entre Nouméa et Yaté, 
 Rivière Bleue de Prony.

Nouvelle-Zélande 
 Blue River : affluent de la Makarora, sur l'île du Sud.

Toponymes 
 Canada :
 Rivière-Bleue, une municipalité de la MRC de Témiscouata, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec.
 Blue River : localité au confluent des rivières Blue et Thompson, dans le sud de la Colombie-Britannique ;
 Blue River 1 : réserve indienne dans le nord de la Colombie-Britannique, près du confluent de la Dease et de la Blue River.

 États-Unis :
 Blue River : Colorado ;
 Blue River : Oregon ;
 Blue River : Wisconsin.

 Guatemala :
 Río Azul : site maya dans le nord du pays.

Annexes 
 
 Rivière Grise
 Rivière Jaune
 
 
 
 Orange (fleuve)